

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Kozuby – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Kozuby – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Kozuby – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Kozuby – część wsi Domaradz w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój